Raetia steht für:
 Raetia, römische Provinz
 Edition Raetia, Südtiroler Verlag

Siehe auch:
 Via Raetia
 Rätien (Begriffsklärung)